Girdlestone ist der Familienname von

 Cameron Girdlestone (* 1988), australischer Ruderer 
 Gathorne Robert Girdlestone (1881–1950), englischer Orthopäde
 Keagan Girdlestone (* 1997), südafrikanisch-neuseeländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Girdlestone-Operation